Magnenat ist der Familienname folgender Personen:

 Gabrielle Magnenat (* 1980), Schweizer Skibergsteigerin
 Nadia Magnenat Thalmann, schweizerisch-kanadische Computergrafik-Wissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Olivier Magnenat (1950–2011), Schweizer Jazzmusiker